Ла Тотола има више значења:

 Ла Тотола (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тотола (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику